Lerm-et-Musset
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Martin-de-Lerm